Austria – stato dell'Europa centrale
Austria – regione del Regno longobardo
Austria-Ungheria – altro nome dell'Impero austro-ungarico
 – squadra di calcio
Austria Salzburg – squadra di calcio
136 Austria – asteroide della fascia principale
 Steve Austria – politico statunitense